Amber steht für:
 Amber (Name), weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Amber (Informationssystem), Vermisstenmeldungen für Kinder in den Vereinigten Staaten
 englische und frühere deutsche Bezeichnung für Bernstein
 Fellfarbe der norwegischen Waldkatze, siehe Fellfarben der Katze #Amber
 alternativ für Ambra, Substanz aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen
 das Stopcodon UAG des genetischen Codes
 (2933) Amber, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.
 Kurzname des Amberbiers, meist belgische Biere mit einer bernsteinähnlichen Farbe

Fahrzeuge:
 BBC Amber, Schwergutfrachter der BBC-Amber-Klasse
 USS Amber (PYc-6), Patrouillenboot der US-Navy
 Leading Systems Amber, unbemanntes Luftfahrzeug.

Werktitel:
 Amber (Roman), deutscher Titel von Forever Amber von Kathleen Winsor (1944)
 Amber (Album), Musikalbum der Electronica-Gruppe Autechre (1994)
 Die Chroniken von Amber, Fantasy-Literaturreihe von Roger Zelazny (ab 1970).

Personen:
 Amber (Sängerin) (* 1970), niederländisch-deutsche Sängerin
 Amber, Künstlername von Amber Bondin (* 1991), maltesische Sängerin
 Amber, Band- und Künstlername von Martina Nöth (* 1974), deutsche Autorin und Sängerin
 Amber, Künstlername von Mathilde Berensmann (1851–1926), deutsche Schriftstellerin.

Orte:
 Amber (Fluss), Fluss in Derbyshire, England
 Amber Valley, Borough in Derbyshire, England
 Amber (Indien), Ort in Rajasthan, Indien
 Amber (Arkansas), Grant County, Vereinigte Staaten
 Amber (Iowa), Jones County, Vereinigte Staaten
 Amber (Michigan), Mason County, Vereinigte Staaten
 Amber (Nevada), Clark County, Vereinigte Staaten
 Amber (New York), Onondaga County, Vereinigte Staaten
 Amber (Oklahoma), Grady County, Vereinigte Staaten
 Amber (Washington), Spokane County, Vereinigte Staaten.

 AMBER steht für:
 AMBER, Softwarepaket zur Berechnung moleküldynamischer Prozesse.

Siehe auch:
 Amber Court
 Amber Eye
 Amber Moon
 Amber Road
 Amberbäume (Laubbaumgattung)
 Amber Creek, Amber Lake, Amber Meadows (Begriffsklärungen).
 Ambra (Begriffsklärung)

Abkürzung